

Geografia 
 Italia
 Santa Rosa – comprensorio sulla via Cassia a circa 20 chilometri da Roma, sede del quartier generale della Marina Militare
 Argentina
 Santa Rosa – capoluogo della provincia di La Pampa
 Santa Rosa – capoluogo del dipartimento di Santa Rosa, provincia di Mendoza 
 Santa Rosa de Calamuchita – città della provincia di Córdoba
 Santa Rosa de Conlara – capoluogo del dipartimento di Junín, provincia di San Luis
 Santa Rosa de Río Primero – città della provincia di Córdoba
 Bolivia
 Santa Rosa – comune del dipartimento di Beni
 Brasile
 Santa Rosa – città del Rio Grande do Sul
 Santa Rosa de Viterbo – comune dello stato di San Paolo
 Colombia
 Santa Rosa – comune del dipartimento di Bolívar
 Santa Rosa – comune del dipartimento di Cauca
 Santa Rosa de Cabal – comune del dipartimento di Risaralda
 Santa Rosa de Osos – comune del dipartimento di Antioquia
 Santa Rosa de Viterbo – comune del dipartimento di Boyacá
 Santa Rosa del Sur – comune del dipartimento di Bolívar
 Costa Rica
 Santa Rosa – distretto del cantone di Oreamuno
 Santa Rosa – distretto del cantone di Santo Domingo
 Santa Rosa – distretto del cantone di Tilarán
 Santa Rosa – distretto del cantone di Turrialba
 Ecuador
 Santa Rosa – comune capoluogo del cantone di Santa Rosa nella Provincia di El Oro
 El Salvador
 Santa Rosa de Lima – comune del dipartimento di La Unión
 Filippine
 Santa Rosa – città della provincia di Laguna
 Santa Rosa – municipalità della provincia di Nueva Ecija
 Guatemala
 Santa Rosa de Lima – comune del dipartimento di Santa Rosa
 Nueva Santa Rosa – comune del dipartimento di Santa Rosa
 Honduras
 Santa Rosa de Aguán – comune del dipartimento di Colón
 Santa Rosa de Copán – capoluogo del dipartimento di Copán
 Nicaragua
 Santa Rosa del Peñón – comune del dipartimento di León
 Panama
 Santa Rosa – comune (corregimiento) situato nel distretto di Capira, provincia di Panama
 Santa Rosa – comune (corregimiento) situato nel distretto di Colón, provincia di Colón
 Santa Rosa – comune (corregimiento) situato nel distretto di Bugaba, provincia di Chiriquí
 Paraguay
 Santa Rosa – distretto del dipartimento di Misiones
 Santa Rosa del Mbutuy – distretto del dipartimento di Caaguazú
 Santa Rosa del Monday – distretto del dipartimento dell'Alto Paraná
 Stati Uniti d'America
 Santa Rosa – census-designated place della contea di Pima, Arizona
 Santa Rosa – capoluogo della contea di Sonoma, California
 Santa Rosa – capoluogo della contea di Guadalupe, Nuovo Messico
 Santa Rosa – città della Contea di Cameron, Texas
 Santa Rosa – census-designated place della Contea di Starr, Texas
 Isola di Santa Rosa – isola dell'arcipelago delle Channel Islands, California
 Uruguay
 Santa Rosa – città del dipartimento di Canelones

Santi e beati 
 Santa Rosa da Lima – santa patrona del Nuovo Mondo, del Perù e delle Filippine
 Santa Rosa da Viterbo – santa patrona della città di Viterbo
 Santa Rosa Venerini (1656-1728), fondatrice della Congregazione delle Maestre Pie

Altro 
 Santa Rosa –, quarta generazione della piattaforma mobile Intel Centrino, conosciuta come Centrino Duo e Centrino Pro
 Santa Rosa – stazione della Linea 9 Nord della metropolitana di Barcellona
 Santa Rosa – marchio di confetture del Gruppo Valsoia
 Macchina di Santa Rosa – torre luminosa del peso di circa cinque tonnellate portata in processione nella città di Viterbo il 3 settembre di ogni anno in onore di Santa Rosa da Viterbo
 Conservatorio di Santa Rosa da Lima – monastero domenicano di clausura di Conca dei Marini in provincia di Salerno, noto per aver dato alla luce nel '700 la sfogliatella, che prese il nome della protettrice del monastero, e per il suo pregio storico e artistico